Radnorshire peut désigner :
 le comté du Radnorshire, un ancien comté administratif du pays de Galles, en vigueur entre 1889 et 1974 ;
 le district du Radnorshire, un ancien district administratif du comté de Powys, en vigueur entre 1974 et 1996 (sous le nom de Radnor de sa formation à 1989) ;
 , une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée entre 1542 et 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi